Orahovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Bar ;
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Orahovo, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
en Serbie
Orahovo, un village situé dans la municipalité de  Raška, district de Raška ;
Rahovë/Orahovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.